

Patronyme 

 Edward Sugden (1781-1875), avocat, juge et homme politique britannique
 Louise Sugden (née en 1984), haltérophile handisport et joueuse de basket-ball en fauteuil roulant britannique
 Mark Sugden (1902-1990), joueur de rugby à XV irlandais
 Philip Sugden (1947-2014), historien britannique
 Robert Sugden (né en 1949), économiste britannique
 Tim Sugden (né en 1964), pilote automobile britannique
 Yvonne Sugden (née en 1939), patineuse artistique britannique

Toponyme 
 Sugden, ville américaine située en Oklahoma.